Појам Средорек се може односити на:

Северна Македонија:
 Средорек (област), област на северу Северне Македоније, са бројним српским становништвом;
 Средорек (Долнени), село у општини Дољнени код Прилепа, Северна Македонија;

Бугарска:
 Средорек (Ћустендил), село у Ђустендилској области, Бугарска;
 Средорек (Сливен), село у Сливенској области, Бугарска;